RPB peut faire référence à :
 République Populaire Biélorusse,
 * 
 Régional Porrentruy – Bonfol, un chemin de fer secondaire suisse du Jura
 Règle de Bonnes Pratiques